Limoncillo puede referirse a:
El nombre común de la planta Bupleurum fruticosum.
El nombre común de la planta Cymbopogon citratus.
El nombre común de la planta Cymbopogon martinii.
El nombre común de la planta Citrus × limon.
El nombre común de la planta Melicoccus bijugatus.
El nombre común de la planta Melissa officinalis.
El nombre común de la planta Ribes uva-crispa-
El nombre común de la planta Ziziphus amole-